

Personnalités

Shinjo Naoyori (1538-1613), samouraï et daimyo ;
 Shinjō Itō (1906-1989), fondateur de l'ordre bouddhiste Shinnyo-en ;
 Kiyohide Shinjō (né en 1951),  dan hanshi de karaté.

Artistes

Taku Shinjō, réalisateur de film japonais ;
 Mayu Shinjō (né en 1973), mangaka écrivant des shōjo à destination de femmes mûres.

Sportifs

Tsuyoshi Shinjo (né en 1972), ancien joueur de baseball professionnel.

Scientifiques et médecins

Shinzō Shinjō (1873-1938), physicien et astronome.

Toponymes

Shinjō, ville de la préfecture de Yamagata au nord de l'île de Honshū ;
 Shinjō, village du district de Maniwa, dans la préfecture d'Okayama ;
 Domaine de Shinjō, domaine féodal japonais situé dans la province de Dewa.

Édifices

Château de Shinjō, un château situé à Shinjō, au nord de la préfecture de Yamagata ;
 Gare de Shinjō (1903-1999), une gare ferroviaire de la ville de Shinjō, dans la préfecture de Yamagata.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme